Valar, mythische wezens in werken van J.R.R. Tolkien
 Vala (programmeertaal), een programmeertaal
 Vala Flosadóttir, IJslands atlete
 Vala Mal Doran, een personage uit Stargate SG-1
 Vala (hindoeïsme), tegenstander van Indra